Това е календарът за обикновена година, започваща в четвъртък.

Обикновена година е година, която не е високосна.

Този календар може да се ползва за годините (по нов стил): 1903, 1914, 1925, 1931, 1942, 1953, 1959, 1970, 1981, 1987, 1998, 2009, 2015, 2026, 2037, 2043, 2054, 2065, 2071, 2082, 2093, 2099.

 Предишна година (обикновена) Следваща година (обикновена)
 Предишна година (високосна) Следваща година (високосна)
 Целогодишни календари

Бележки 

Календари